Schnittger ist der Familienname folgender Personen:

 Arp Schnittger (* 1971), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Christian Nikolaus Schnittger (1832–1896), deutscher Maler, Zeichner und Fotograf
Doris Schnittger (1833–1915), deutsche Malerin
 Maike Naomi Schnittger (* 1994), deutsche Schwimmerin im Behindertensport
 Peter Schnittger (* 1941), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Schnittker
 Schnitger
 Snitger
 Schnetger